Lesehilfe steht für:
 Sehhilfe
 Lesebrille, deren Gläser nicht individuell für die Sehstärke des Trägers angefertigt, sondern nach Dioptrien standardisiert verkauft werden
 Jad, ein Zeigestab zur Hilfe bei der Toralesung
 Furigana